El nombre de Juan Arana puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Personas 
 Juan Antonio de Urrutia y Arana (1670-1743), rico y poderoso noble y mecenas de las artes en el siglo XVIII en Querétaro, en el virreinato novohispano.
 Juan Arana Cañedo-Argüelles (1950-), catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
 Juan Carlos Arana Jiménez (1968-), periodista y presentador de televisión boliviano.
 Juan Ramón Arana Parrés (1943-1993), futbolista español que se desempeñaba como delantero.